FHS kan syfta på:

 FHS – definierar huvudkatalogerna och dess innehåll i de flesta Linux-baserade operativsystem, se Filesystem Hierarchy Standard
 FHS – en svensk statlig högskola, se Försvarshögskolan, Sverige